Leipsic è l'antico nome inglese della città tedesca di Lipsia (Leipzig).

Geografia
In Germania:
Lipsia

Negli Stati Uniti:
Leipsic (Delaware)
Leipsic (Ohio)
West Leipsic, Ohio

Fiumi
Leipsic (fiume)